

Letteratura
 Francesca da Rimini o da Polenta – nobile italiana, protagonista di un episodio della Divina Commedia

Teatro
 Francesca da Rimini – tragedia di Silvio Pellico
 Francesca da Rimini – dramma di Gabriele D'Annunzio

Musica
 Francesca da Rimini – opera lirica di Riccardo Zandonai, su libretto di Gabriele D'Annunzio
 Francesca da Rimini – opera lirica di Sergej Vasil'evič Rachmaninov, su libretto di Modest Il'ic Cajkovskij
 Francesca da Rimini – opera lirica di Saverio Mercadante, su libretto di Felice Romani
 Francesca da Rimini – fantasia sinfonica di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Francesca da Rimini – melodramma di Emanuele Borgatta su libretto di Felice Romani

Cinema
 Francesca da Rimini; or, The Two Brothers – cortometraggio muto del 1908 diretto da James Stuart Blackton
 Francesca da Rimini – cortometraggio muto del 1908 diretto da Mario Morais
 Francesca da Rimini – cortometraggio del 1910 diretto da James Stuart Blackton

 Francesca di Rimini – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Maude
 Francesca da Rimini – film muto del 1922 diretto da Mario Volpe e Carlo Dalbani